Kacze opowieści (DuckTales) – serial animowany z 1987 roku
 Kacze opowieści (DuckTales) – serial animowany z 2017 roku
 Kacze opowieści. Poszukiwacze zaginionej lampy – film animowany z 1990 roku
 DuckTales (gra komputerowa) – komputerowa gra platformowa
 DuckTales 2 – komputerowa gra platformowa

Zobacz też